Davisov pokal 1991 je bil osemdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Svetovna skupina

Finale

Boj za obstanek

Datum: 20.-22. september

Ameriški del

Skupina I

Skupina II

Azijski in Oceanijski del

Skupina II

Evropski in Afriški del

Skupina I

Skupina II

Afriški del

Evropski del

1991 v športu
1991